Sanitas (lateinisch sanitas ‚Gesundheit‘) steht für:

 AB Sanitas, litauisches Pharmaunternehmen
 Sanitas Krankenversicherung, Schweizer Versicherungskonzern
 Schweizer Anbieter von Küchen- und Badezimmereinrichtungen, siehe Sanitas Troesch
 eine Marke von Medizinprodukten der Hans Dinslage GmbH, siehe Beurer
 ein Hersteller von Haartrocknern, siehe Haartrockner #Geschichte